Дже́йсон Юджин Те́рри (; родился 15 сентября 1977 года в Сиэтле, штат Вашингтон) — американский профессиональный баскетболист, в последнее время выступавший за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Милуоки Бакс». Играет на позиции атакующего защитника и разыгрывающего защитника. Был выбран в первом раунде под общим 10-м номером на драфте НБА 1999 года командой «Атланта Хокс».

Биография 
Он был одним из десяти детей, воспитанных его матерью, Андреа Чеэзэм и его отцом, Кертисом Терри. Один из его братьев играет в баскетбол колледжа для UNLV. У него есть татуировка «206» на груди — код области его родного города. 2 февраля 2007 31 номер Терри был увековечен в Средней школе Франклина.

В 1997 Терри выиграл Чемпионат NCAA за университет Аризоны. Среди его товарищей по команде были Майк Бибби, Майкл Дикерсон, и Мили Саймон. Терри объявил, что он хотел бы быть помощником тренера баскетбольной команды своего колледжа, как только он закончит карьеру в НБА.

Атланта Хокс 
В 1999 году Терри был выбран «Атлантой Хокс» на драфте под 10-м номером. В свой дебютный сезон Терри набирал по 8,1 очка и 4,3 передачи за 23 минуты игры. Через год в сезоне 2000—2001 Терри возглавил команду по очкам, набирая в среднем по 19,7 за матч, с достаточно неплохим процентом реализации бросков.

Даллас Маверикс 

После пяти сезонов, проведённых в «Атланте», судьба забросила его в Даллас. Поначалу сезона 2004—2005 Терри никак не мог найти свою игру, результативность его упала и мало что предвещало её рост. Но к концу сезона он наконец-то влился в коллектив, набирая в решающие встречи по 17,5 очков с реализацией 51 % и 49 % из-за трёхочковой дуги в первом серьёзном матче (в ходе сезона Джейсон бросал трёхочковые с точностью 42 % (103 из 245)). Несмотря на игру Джета, в этом сезоне «Мавс» не смогли пробиться в финал конференции уступив «Финиксу» Стива Нэша со счётом 2:4 во втором раунде плей-офф.

В играх той серии Джейсон конфронтировал с Дирком Новицки, который был расстроен собственной нестабильной игрой по ходу плей-офф. В заключительные секунды пятой игры полуфинала западной конференции сезона 2005—2006 против Сан-Антонио Спёрс, на крупном плане телевизионной трансляции показали, как Терри ударил в пах защищающегося против него бывшего товарища по команде Майкла Финли. 18 мая 2006 г. Джейсон был дисквалифицирован на одну игру без оплаты. Несмотря на поражение в той игре, «Даллас» смог выйти дальше, обыграв «Спёрс» на их площадке в 7-й игре.

1 июля 2006 года, пробыв на рынке свободных агентов всего 12 часов, Джейсон Терри согласился на 6-летний контракт с «Маверикс».

Дальнейшая карьера 
18 июля 2012 года Джейсон подписал трёхлетний контракт на сумму 15 млн долл. с «Бостон Селтикс».

28 июня 2013 года вместе с Полом Пирсом и Кевином Гарнеттом был предварительно обменян в «Бруклин Нетс» на Криса Хамфриса, Джеральда Уоллеса, Криса Джозефа, Маршона Брукса и Кита Боганса. Эта сделка была окончательно завершена 13 июля.

19 февраля 2014 года был обменян вместе с форвардом Реджи Эвансом в «Сакраменто Кингз» на защитника Маркуса Торнтона, однако позднее главный тренер «Королей» Майкл Мэлоун объявил, что из-за длительной травмы колена Терри не присоединится к команде в этом сезоне, а вместо этого отправится в Даллас, где пройдёт курс реабилитации от травмы, чтобы лучше подготовиться к следующему сезону.

22 августа 2016 года Терри подписал контракт с «Милуоки Бакс».

Стиль игры 
В нападении Терри в первую очередь полагается на свою скорость и точность реализации бросков. Он является одним из самых быстрых игроков в Лиге, и является элитным трёхочковым снайпером. Он считается разнолинейным игроком, поскольку его точность может резко увеличиться в зависимости от игры. В индивидуальной защите он середнячок, однако обладает способностями к перехватам, которые зачастую приводят к быстрым прорывам.

Личная жизнь 
Джейсон Терри живёт в Далласе вместе со своей женой Джониикой и четырьмя дочками (, ,  и ). Вместе с ними живёт младшая сестра Джейсона ().

Статистика

Статистика в НБА

Интересные Факты 

 В сезоне 2004/2005 Джейсон Терри и Стив Нэш были единственными игроками, у которых процент реализации бросков был 50, трёхочковых 40 % и штрафных 80 %.
 Его прозвище «Jet» и он носит 12 ½ размер ботинок.
 В колледже Джейсон всегда спал в своём счастливом свитере перед игрой.
 Его любимый актёр — Мартин Лоуренс, актриса — Хэлли Берри.
 Он проводит летний баскетбольный лагерь каждый год.
 Его дом в Атланте был показан на MTV.
 Терри был членом команды США в 2001 году на «Goodwill Games» в Австралии.

Примечания

Ссылки 
 Статистика на сайте Basketball-Reference.com

Баскетболисты США
Игроки «Аризона Уайлдкэтс» (баскетбол)
Игроки «Атланта Хокс»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Бруклин Нетс»
Игроки «Хьюстон Рокетс»
Игроки «Милуоки Бакс»
Выпускники Средней школы Франклина (Сиэтл)